Dewers 

ist der Familienname von

 Ferdinand Dewers (1889–1961), deutscher Botaniker und Geologe
 Hinrich Dewers (1856–1941), deutscher Fabrikant und Gemeindevorsteher

Siehe auch:
 Devers